Ženská dvouhra Viking Classic Birmingham 2021 probíhala ve druhé polovině června 2021. Do singlové soutěže birminghamského tenisového turnaje hraného na trávě nastoupilo třicet dva hráček. V sezóně 2020 byl turnaj zrušen pro koronavirovou pandemii. Obhájkyní titulu z roku 2019 byla australská světová jednička Ashleigh Bartyová, která měla startovat na berlínském bett1open, ale odhlásila se z něho.

Vítězkou se stala druhá nasazená Ons Džabúrová, jež ve finále zdolala ruskou turnajovou čtyřku Darju Kasatkinovou po dvousetovém průběhu 7–5 a 6–4. Na okruhu WTA Tour tak jako první Arabka a Tunisanka získala singlový titul ve třetím finále. Dvacátá čtvrtá žena klasifikace Džabúrová dokázala o jedenáct míst níže postavenou Kasatkinovou porazit až ve třetím vzájemném utkání. V obou předchozích přitom byla blízko výhře, když na Letní olympiádě 2016 podávala na vítězství v zápase a ve finále Kremlin Cupu 2018 ztratila vedení 6–2 a 4–1.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Birmingham Classic
Tenis ve Spojeném království v roce 2021
WTA Tour 2021